Les Anarchistes peut désigner :
 Les Anarchistes, chanson de Léo Ferré (1969) ;
 Les Anarchistes, film d'Élie Wajeman (2015).

Voir aussi